Разреше́ние:

 Разрешение (оптика)
 Разрешающая способность объектива
 Разрешение экрана монитора
 :Категория:Разрешения экранов
 Разрешающая способность (телевидение)
 Разрешающая способность (разведочная геофизика)
 Разрешение (компьютерная графика)
 Цветовое разрешение
 Разрешение (музыка)
 Разрешение (измерительные приборы)
 Разрешающая способность (масс-спектрометрия)
 Разрешающая способность счетчика частиц (ионизирующего излучения)
 Разрешение (радиолокация) — разрешающая способность радиолокационой станции

См. также 
 Разрешение лексической многозначности